Rue Pelletier à Lyon ;
 Rue Frédéric Pelletier à Schaerbeek.